Ugrjumow () ist der Familienname folgender Personen:

 German Alexejewitsch Ugrjumow (1948–2001), russischer Admiral 
 Grigori Iwanowitsch Ugrjumow (1764–1823), russischer Porträt- und Historienmaler
 Nikolai Stepanowitsch Ugrjumow (1902–1982), russischer General 
 Sergei Wiktorowitsch Ugrjumow (* 1971), russischer Theater- und Filmschauspieler.
 Wiktor Grigorjewitsch Kirillow-Ugrjumow (1924–2007), russischer Kernphysiker